Jack Adams (Hastings, Nebraska, 1879 – ?), actor estatunidenc del cinema mut.
 John Luther Adams (Meridian, 1953), compositor de Missisipi.
 John L. Adams (1970, Winston-Salem, Carolina del Nord), actor de cinema i televisió estatunidenc.
 John Quincy Adams (Braintree, Massachusetts, 1767 - Washington DC, 1848), president dels Estats Units (1825 - 1829).
 John Adams (compositor) (Worcester, Massachusetts, 1947), compositor.
 John Adams (Braintree, Massachusetts, 1735 – 1826), polític nord-americà, President dels Estats Units (1797 - 1801).

 John Adams (minisèrie), sèrie de televisió sobre el president dels EUA.